Wan – miasto w Turcji, 
 Wan – prowincja Turcji,
 Wan – jezioro w Turcji,
 Skała Wan – szczyt w Turcji.
Zobacz też:
 WAN – informatyka